David Hickson ist der Name folgender Personen:

* David J. Hickson (1931–2016), britischer Wirtschaftswissenschaftler
 David T. Hickson (* 1967), südafrikanischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Dave Hickson (1929–2013), englischer Fußballspieler